Etilamfetamin may refer to:

 N-etilamfetamin
 4-Etilamfetamin